3 wzniesienia w Polsce:
 Święta Górka (181 m n.p.m.) – wzniesienie w Równinie Oleśnickiej, położone w woj. opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Domaszowice
 Święta Górka (154,2 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Bytowskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów
 Święta Górka (150 m n.p.m.) – wzniesienie na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej, położone w woj. podlaskim, w powiecie łomżyńskim, w gminie Śniadowo

Zobacz też 
 Święta Góra, Górka